

Cucina 
 Tarte Tatin – dolce francese

Persone 
 Robert Tatin – artista francese
 Victor Tatin – ingegnere francese